Де́йна (, , ) — польская и англоязычная фамилия. Известные носители:

 Казимеж Дейна (1947—1989) — польский футболист.
 Дейна, Кароль (1911—2004) — польский лингвист.
 Леора Дейна (1923—1983) — американская актриса.
 Дейна, Ричард Генри (старший) (1787—1879) — американский поэт, критик, сын Фрэнсиса Дейны.
 Дейна, Ричард Генри (младший) (1815—1882) — американский адвокат и писатель, внук Фрэнсиса Дейны.
 Дейна, Фрэнсис (1743—1811) — государственный деятель США, первый посол США в Российской империи.

Прочее 
 «Дейна» — альтернативное название вагонов метрополитена модели «Москва 2020» (81-775/776/777).
 Частица Дейна — возбудитель вирусного гепатита B.

См. также 
 Дейн